José Eduardo Martins (pianista) (1938) — pianista brasileiro
José Eduardo Martins (político) (1969) — político e jurista português
José Eduardo Martins Ormonde - botânico português

Desambiguações de antropônimos